La reggenza di Maluku Centrale (in indonesiano: Kabupaten Maluku Tengah) è una reggenza dell'Indonesia, situata nella provincia di Maluku.

Altri progetti

Maluku Centrale